

Belgique 
 Rue de la Régence à Bruxelles
 Rue de la Régence à Charleroi
 Rue de la Régence à Liège